Andrea Sgorlon – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 italiano
 Carlo Sgorlon – scrittore italiano